Grass River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Grass River (Nelson River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Grass River (Clam Lake), in Michigan
 Grass River (Porcupine River), in Alaska
 Grass River (Sankt-Lorenz-Strom), in New York

Grass River ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Grass River (Manitoba), unincorporated area in Manitoba, Kanada
 Grass River Provincial Park, in Manitoba, Kanada